Monte San Salvatore – montagna del Canton Ticino, in Svizzera
 Monte San Salvatore – montagna delle Madonie, in Sicilia
 Monte San Salvatore – rilievo montuoso dei monti Picentini, in Campania